Преди́винский сельсове́т — сельское поселение в Большемуртинском районе Красноярского края.

Административный центр — посёлок Предивинск.

История 
До 2013 года городское поселение посёлок Предивинск.

С 5 декабря 2013 года Предивинский сельсовет.

Население

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входят 4 населённых пункта:

Местное самоуправление 
 Предивинский поселковый Совет депутатов
 Дата избрания 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 10

 Глава муниципального образования
 Горячкин Сергей Анатольевич. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Большемуртинского района
Сельские поселения Красноярского края
Упразднённые городские поселения Красноярского края
Городские поселения, упразднённые в 2014 году